Miejscowości w USA:
 Scottdale – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Scottdale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland